Сезон ФК МТК 1921–1922 — сезон угорського футбольного клубу «МТК». У чемпіонаті Угорщини команда посіла перше місце. У кубку країни вибула на стадії чвертьфіналу.

Склад команди

Чемпіонат Угорщини

Підсумкова турнірна таблиця

Матчі у чемпіонаті

Кубок Угорщини

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 Матчі у чемпіонаті Угорщини

1
М